Алекса́ндр Петро́вич Дени́сов:
 Денисов, Александр Петрович (1918—1972) — советский геолог.
 Денисов, Александр Петрович (род. 1931) — советский футболист.
 Денисов, Александр Петрович (1944—2012) — советский актёр.